«Поддубенские частушки» — советский комедийный художественный фильм-спектакль 1957 года, снятый режиссёром Гербертом Раппопортом,  на киностудии «Ленфильм».

Экранизация рассказа Сергея Антонова «Поддубенские частушки. Из записок землеустроителя». Премьера фильма состоялась 6 июля 1957 года. Один из лидеров кинопроката СССР, фильм посмотрело 20 900 000 зрителей.

Сюжет 
В основе фильма — одноимённый спектакль драматической студии Ленинградского Дворца культуры имени Кирова о молодёжи деревни Поддубки одного из подмосковных колхозов.

Музыкальная комедия про молодых колхозников, сочиняющих частушки на злобу дня. Отстающий колхоз, который надо поднимать, «озабоченные» отсутствием кавалеров — женихов доярки, отсутствие культуры в деревне… В колхоз приезжает землеустроитель, мечтающий клуб-развалюху превратить во Дворец, вырастить таланты. В деревне Поддубок живёт и трудится весёлая жизнерадостная молодёжь. Славится она повсюду своими частушками: озорные и лирические, задумчивые и грустные, задорные и острые звучат они повсюду с раннего утра до поздней ночи. Кто же их сочиняет?… Этот вопрос волнует приезжего землеустроителя Андрея Петровича — собирателя частушек, беспокоит тракториста Гришу, безнадёжно влюблённого в самую юную исполнительницу частушек Наташу Голубеву. Не дают покоя «критические» частушки и председателю колхоза Боровому, который без ведома колхозников приказал сломать новую птицеферму, оказавшуюся после объединения двух колхозов посреди поля…

В ролях 
 Л. Степанов — Семён, демобилизованный строитель
 Елена Рокотова — Люба, птичница
 Светлана Карпинская — Наташа, птичница подмосковного колхоза
 Михаил Мудров — Василий Степанович Боровой, председатель колхоза
 А. Мазурина — жена председателя колхоза Борового
 Р. Суворова — Настасья Васильевна, дочь председателя колхоза, инструктор райкома
 Евгений Баскаков — Андрей Петрович, землемер
 Евгения Орлова — бабка Марья Евсеевна
 Вячеслав Тимофеев — Гриша, механизатор
 Е. Виниченко — Феня, птичница
 Галина Мочалова — Валя, птичница
 Сергей Коковкин — Егор, механизатор и гармонист
 Ю. Пугачёвская — чешская учительница

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Сергей Антонов
 Режиссёр — Герберт Рапопорт
 Операторы: Моисей Магид, Лев Сокольский
 Художник — Виктор Волин
 Композитор — Николай Агафонников

Ссылки 
 
 Поддубенские частушки (1957)

Фильмы СССР 1957 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Кинокомедии 1957 года
Экранизации рассказов